Rastrelli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700–1771), italiensk arkitekt
 Joseph Rastrelli (1799–1842), tysk tonsättare
 Vincenzo Rastrelli (1760–1839), italiensk tonsättare

Italienska efternamn